Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Spiteful (engl.: bösartig oder gehässig):

HMS Spiteful (1842) war eine Sloop der ersten Klasse der Driver-Klasse. Das Schiff lief 1842 vom Stapel.
HMS Spiteful (1899) war ein Zerstörer der B-Klasse. Das Schiff lief 1899 vom Stapel und wurde 1920 verschrottet.
HMS Spiteful (P227) war ein U-Boot der S-Klasse. Es lief 1943 vom Stapel, wurde zwischen 1952 und 1958 von der französischen Marine unter dem Namen Sirène genutzt und 1963 verschrottet.

Spiteful